Notowania Listy Przebojów Trójki, które przedstawiają utwory osiągające pierwsze miejsce w roku 1983.

Bibliografia 
 

Lista Przebojów Programu Trzeciego
Rankingi związane z muzyką
1983 w muzyce